Stati Uniti d'America
 New Baltimore – città della Contea di Macomb, Michigan
 New Baltimore – città della Contea di Greene, New York
 New Baltimore – census-designated place  della Contea di Hamilton, Ohio
 New Baltimore – borough della Contea di Somerset, Pennsylvania
 New Baltimore – census-designated place  della Contea di Fauquier, Virginia